Hackbusch ist der Familienname von:

 Norbert Hackbusch (* 1955), deutscher Politiker (GAL/Die Linke)
 Peter Hackbusch (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Hackbusch (* 1948), deutscher Mathematiker